Баштусу () — португальська власна назва.

Топоніми

Санту-Ештеван-де-Баштусу — парафія.
 Сан-Жуан-де-Баштусу — парафія.